Yris est une variante rare du prénom féminin Iris.

C'est également un nom de famille français, originaire de la Bretagne.